Roteiro
Ou ainda:
Adidas Roteiro - bola de futebol oficial do Campeonato Europeu de Futebol de 2004

Localidades

Roteiro (Alagoas)

Desambiguação